Alexanderplatz, piazza di Berlino (Germania)
 Alexanderplatz, fermata della metropolitana di Berlino
 Alexanderplatz, stazione ferroviaria di Berlino
 Alexander Platz, brano musicale italiano del 1982

Pagine correlate 
 Berlin Alexanderplatz (disambigua)